Aceasta este o listă a țărilor europene ordonată după numărul total de kilometri de autostradă.

Vezi și 
 Evoluția construcției de autostrăzi în țările europene
 Rețeaua de drumuri europene

Autostrăzi
Rețeaua internațională de drumuri europene